Jägersburg bezeichnet:

Ortschaften:
 Jägersburg, Stadtteil von Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Jägersburg (Eggolsheim), Ortsteil von Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern

Gebäude:
 Schloss Jägersburg (Eggolsheim), barockes Jagdschloss in Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Jagdschloss Jägersburg im Jägersburger Wald bei Einhausen, Kreis Bergstraße, Hessen
 Neues Jagdschloss Jägersburg bei Groß-Rohrheim und Einhausen, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schloss Jägersburg (Homburg), ein Jagdschloss in Jägersburg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Jägersburg (Odershausen), abgegangene Burg in Odershausen, Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Gustavsburg, auch Schloss Jägersburg bezeichnet, Jägersburg, Stadtteil von Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland 

Siehe auch:
 Jægersborg Vandtårn
 Jägerberg
 Jägerburg
 Jägersberg